15-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии 
 15-я пехотная дивизия (вермахт)
 15-я добровольческая пехотная дивизия СС (1-я латышская)
 15-я пехотная дивизия (Российская империя)
 15-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (РККА) (1918—1919)
 15-я стрелко́вая Сива́шско-Ште́ттинская о́рдена Ле́нина два́жды Краснознамённая ордено́в Суво́рова и Трудово́го Кра́сного Зна́мени диви́зия (РККА)
 15-я гвардейская Харьковско-Пражская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова стрелковая дивизия

Танковые дивизии 
 15-я бронетанковая дивизия (США)
 15-я танковая дивизия (СССР)
 15-я гвардейская танковая Мозырская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 15-я танковая дивизия (вермахт)

Кавалерийские дивизии 
 15-я гвардейская кавалерийская Мозырская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 15-я кавалерийская дивизия (Российская империя)